El término Alekséyevskoye  puede referirse a:

Alekséyevskoye (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Alekséyevskoye (Ivánovo), localidad del óblast de Ivánovo, en Rusia.
Alekséyevskoye (Yújnov, Kaluga), localidad del raión de Yújnov del óblast de Kaluga, en Rusia.
Alekséyevskoye (Peremyshl, Kaluga), localidad del raión de Peremyshl del óblast de Kaluga, en Rusia.
Alekséyevskoye (Kírov), localidad del óblast de Kírov, en Rusia.
Alekséyevskoye (Antrópovo, Kostromá), localidad del raión de Antrópovo del óblast de Kostromá, en Rusia.
Alekséyevskoye (Neya, Kostromá), localidad del raión de Neya del óblast de Kostromá, en Rusia.
Alekséyevskoye (Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Alekséyevskoye (Sochi, Krasnodar), localidad del distrito de Sochi del krai de Krasnodar, en Rusia.
Alekséyevskoye (Volzhsk, Mari-El), localidad del raión de Volzhsk de la república de Mari-El, en Rusia.
Alekséyevskoye (Marí-Turek, Mari-El), localidad del raión de Marí-Turek de la república de Mari-El, en Rusia.
Alekséyevskoye (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Alekséyevskoye (Pskov), localidad del óblast de Pskov, en Rusia.
Alekséyevskoye (Andrópov, Stávropol), localidad del raión de Andrópov del krai de Stávropol, en Rusia.
Alekséyevskoye (Blagodarni, Stávropol), localidad del raión de Blagodarni del krai de Stávropol, en Rusia.
Alekséyevskoye (Tartaristán), localidad de la república de Tartaristán, en Rusia.
Alekséyevskoye (Andreápol, Tver), localidad del raión de Andreápol del óblast de Tver, en Rusia.
Alekséyevskoye (Bézhets, Tver), localidad del raión de Bézhets del óblast de Tver, en Rusia.
Alekséyevskoye (Berezinó, Buráshevo, Kalinin, Tver), localidad del ókrug de Berezinó del municipio de Buráshevo del raión de Kalinin del óblast de Tver, en Rusia.
Alekséyevskoye (Yézvino, Buráshevo, Kalinin, Tver), localidad del ókrug de Yézvino del municipio de Buráshevo del raión de Kalinin del óblast de Tver, en Rusia.
Alekséyevskoye (Kashin, Tver), localidad del raión de Kashin del óblast de Tver, en Rusia.
Alekséyevskoye (Ostáshkov, Tver), localidad del raión de Ostáshkov del óblast de Tver, en Rusia.
Alekséyevskoye (Rámeshki, Tver), localidad del raión de Rámeshki del óblast de Tver, en Rusia.
Alekséyevskoye (Selizhárovo, Tver), localidad del raión de Selizhárovo del óblast de Tver, en Rusia.
Alekséyevskoye (Vishni Volochok, Tver), localidad del raión de Vishni Volochok del óblast de Tver, en Rusia.
Alekséyevskoye (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir, en Rusia.
Alekséyevskoye (Chágoda, Vólogda), localidad del raión de Chágoda del óblast de Vólogda, en Rusia.
Alekséyevskoye (Vólogda), localidad del raión de Vólogda del óblast de Vólogda, en Rusia.
Alekséyevskoye (Výtegra, Vólogda), localidad del raión de Výtegra del óblast de Vólogda, en Rusia.
Alekséyevskoye (Danílov, Yaroslavl), localidad del raión de Danílov del óblast de Yaroslavl, en Rusia.
Alekséyevskoye (Nekrásovskoye, Yaroslavl), localidad del raión de Nekrásovskoye del óblast de Yaroslavl, en Rusia.
Alekséyevskoye (Nazárovo, Rýbinsk, Yaroslavl), localidad del ókrug de Nazárovo del municipio Nazárovski del raión de Rýbinsk del óblast de Yaroslavl, en Rusia.
Alekséyevskoye (Shashkovo, Rýbinsk, Yaroslavl), localidad del ókrug de Shashkovo del municipio Nazárovski del raión de Rýbinsk del óblast de Yaroslavl, en Rusia.
Alekséyevskoye (Karábija, Yaroslavl), localidad del municipio de Karábija del raión de Yaroslavl del óblast de Yaroslavl, en Rusia.
Alekséyevskoye (Túnoshna, Yaroslavl), localidad del municipio de Túnoshna del raión de Yaroslavl del óblast de Yaroslavl, en Rusia.